Meisl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Meisl (* 1978), deutsche Handballspielerin
 Annette Meisl, Autorin, Musikerin, Managerin und Unternehmerin
 Carl Meisl (1775–1853), österreichischer Dramatiker
 Hugo Meisl (1881–1937), österreichischer Fußballnationaltrainer
 Joseph Meisl (1882–1958), deutsch-israelischer Archivar und Historiker
 Luca Meisl (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Matteo Meisl (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Roland Meisl (* 1972), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Wilhelm Meisl (1895–1968), österreichischer Sportler und Sportjournalist

Siehe auch: Meisel, Meysel, Maisel